Инна Соломоновна Олевская (27 апреля 1940, СССР — 18 октября 2021) — советский и российский художник. С 1973 года член Союза художников СССР. Заслуженный художник Российской Федерации (2006). С 2011 года член-корреспондент Российской академии художеств.

Биография 
Окончила художественную школу при Киевской академии художеств. В 1962 году поступила на кафедру керамики и стекла Высшего художественно-промышленного училища им. Мухиной, которое окончила в 1967 году. С 1969 года работала на Ломоносовском фарфоровом заводе (с 2005 года — Императорский фарфоровый завод). Стажировалась в Италии и Германии, участвовала в международных симпозиумах по керамике.

«Её фарфор, ставший современной классикой, — особое явление по выбору тем, сложности и насыщенности композиционных приёмов, соединяющих пласты различных художественных стилей, по поиску и масштабу форм, находящихся на грани возможностей материала, выходящих за рамки прикладного искусства» — говорит искусствовед Инна Майстренко.

Выставки 
Первая персональная выставка Олевской была организована галереей дизайна Bulthaup в 2004 году.

Вторая персональная выставка состоялась в LAZAREV GALLERY в 2008 году.

В 2017 году в залах Главного штаба Государственного Эрмитажа было представлено более четырехсот произведений Инны Олевской, это была её третья персональная выставка.

Собрание музеев 
Произведения художника находятся в крупнейших собраниях России:
 в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург)
 в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург)
 в Государственном Историческом музее
 в Государственном музее истории Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
 в Государственном музее-заповеднике «Павловск» (Санкт-Петербург)
 в Государственном музее-усадьбе «Кусково» (Москва)
 в Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва)
 в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике (Загорск).

Большая коллекция работ автора находится в музее Императорского фарфорового завода (филиал Государственного Эрмитажа с 2003 года).

В марте 2023 года в Главном штабе открылась постоянная экспозиция работ.

Основные произведения 
 «Песнопение Гильдегарды Бингенской» (1971); посвящается С. С. Аверицеву
 «Да внемлет же поэтам веки» (1975)
 «Благословен день, месяц, час» (1980)
 «В тени крыл Твоих укрой меня» (1992)
 «Гений и злодейство — две вещи несовместные» (1990—1999)
 «Царская невеста» (2004)
 «Маскарад» (2008—2009)
 «В том доме розовом не слышно голосов» (2014); памяти Гуэрра, Тонино
 «Тусовка» (1998—2015)
 «Армада» (2008—2016)

Награды и звания 
 Первый приз II Квадриеннале декоративного искусства в Эрфурте, ГДР (1978)
 Диплом Российской академии художеств (1980) 
 Серебряная медаль Российской академии художеств (2003) 
 Заслуженный художник Российской Федерации (2006) 
 Член-корреспондент РАХ (2011)
 Золотая медаль Российской академии художеств (2019)

Источники 
 «Эрмитаж. Фарфор Инны Олевской» / Журнал «Коллекция» / Михаил Тренихин, сентябрь 2017 
 «Предметный дизайн: Инна Олевская» / Журнал Собака ru, январь 2016 
 «Свет стал душой фарфора» / Газета «Санкт-Петербургские ведомости» / Зинаида Арсеньева, октябрь 2017 
 'Цветущий кобальт: Очерки о художественном фарфоре' / Михайловская К. И. / Москва: 'Советская Россия', 1980 — с.224 с., ил. 
 Символические предметы Инны Олевской: Каталог выставки / Маргарита Костриц. — СПб., 2004. — 48 с.
 Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской: Каталог выставки / Е. С. Хмельницкая; Государственный Эрмитаж. — СПб., 2017. — 224 с.
 Инна Олевская: Пространство искусства. — М.: Среди коллекционеров, 2010. — 332 с.

Примечания 

Члены-корреспонденты РАХ
Художники по фарфору
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января